Butuceni se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Butuceni - sat din cadrul comunei Trebujeni din raionul Orhei
 Butuceni - localitate centru de comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului

Localități omonime din Republica Moldova